Doccia ima više značenja:
 Doccia, Arezzo
 Doccia, Firenze
 Doccia, Pistoia
 Doccia, Siena